Numele de Epureni se poate referi la:

Epureni, o localitate din județul Botoșani, România
Epureni, reședința comunei Duda-Epureni din județul Vaslui, România
Epureni, reședința comunei cu același nume din județul Vaslui, România

Altele 
 Râul Epureni (dezambiguizare)

Vezi și 
 Iepureni (dezambiguizare)
 Epureanu (Iepureanu)

Toponime românești